Paik Seung-ho – calciatore sudcoreano, centrocampista o attaccante
 Yang Seung-ho – cantante, ballerino, attore e modello sudcoreano
 Yoo Seung-ho – attore sudcoreano